Orietta Berti (1943-...) – cantante, personaggio televisivo e attrice italiana
 Orietta Berti – album di Orietta Berti, del 1967
 Orietta Berti – album di Orietta Berti, del 1970
 Orietta Berti – singolo di Marco Forieri, del 2016